Le Petit train bezeichnet eine Reihe von Schmalspurbahnen in Frankreich:
 Le Petit Train du Jardin d’Acclimatation im Bois de Boulogne in Paris
 Le Petit train d’Artouste im Département Pyrénées-Atlantiques
 Le petit train jaune im Département Pyrénées-Orientales
 Le P’tit Train de la Haute Somme im Département Somme